Jancak ist der Name von
Eva Jancak (* 1953) österreichische Psychologin
Geografisches
 Jancak (Berg) in Kroatien